De 32ste editie van de Europacup I werd gewonnen door het Portugese FC Porto, dat in de finale met 2-1 afrekende met het West-Duitse Bayern München. Bij een gelijke stand over twee wedstrijden gaven de uitdoelpunten de doorslag. In tegenstelling tot de voorgaande ronde ging de finale over één wedstrijd en werd deze op neutraal terrein gespeeld.

Eerste ronde

Tweede ronde 

APOEL Nicosia trok zich terug om politieke redenen.

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Kampioen

Externe links 
 1986-87 season at UEFA website
 European Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Europacup I
Europacupvoetbal 1986/87